Sõtke kan syfta på följande platser:

Estland 

 Sõtke Jõgi, å, Ida-Virumaa, 
 Sõtke, Ida-Virumaa, by i Vaivara kommun
 Sõtke, Raplamaa, by i Märjamaa kommun, 

Robotskapade Estlandförgreningar